Lachnit ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Lachnit (1950–2014), österreichischer Kunsthistoriker
 Johanna Lachnit (1914–2011), österreichische Ärztin und Stadtphysikus in Wien
 Ludovit Václav Lachnit (1746–1820), tschechischer Hornist und Komponist
 Max Lachnit (1900–1972), deutscher Architekt und Künstler
 Wilhelm Lachnit (1899–1962), deutscher Künstler